Lehigh Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Lehigh Township (Kansas)
 Lehigh Township (Carbon County, Pennsylvania)
 Lehigh Township (Northampton County, Pennsylvania)
 Lehigh Township (Wayne County, Pennsylvania)